Отборочный турнир чемпионата мира по баскетболу 2023 — турнир по баскетболу, в котором определилась 29 или 30 команд из 32 участников чемпионата мира 2023. Турнир начался 20 февраля 2020 и закончился в феврале 2023 года.

Квалифицировавшиеся команды

Формат 

Начиная с чемпионата мира 2019 года чемпионаты Азии, Европы, Америки и Океании не являются отборочными турнирами. Также победитель Олимпийских игр не получает путёвку на чемпионат. ФИБА отказалась и от выдачи уайлд-кард.

Отбор будет проведён в четырёх зонах: Африка (5 мест), Америка (7 мест), Азия/Океания (5 или 6 мест) и Европа (12 мест). Участниками отбора в европейской зоне станут 32 высшие по рейтингу команды, в остальных зонах — по 16 лучших команд.

Квалификация конфедераций

ФИБА Африка 
Квалификационный турнир для ФИБА Африки начнётся в ноябре 2021 и закончится в феврале 2023 года. По его результатам на чемпионат мира попадут 5 команд.

Команды, которые по результатам квалификационного турнира попали на Афробаскет-2021, примут участие в первом этапе квалификации чемпионата мира. Они будут разделены на четыре группы по четыре команды. Во второй этап пройдут по три команды.

На втором этапе будет две группы по шесть команд. В одной группе будут играть команды из двух групп первого этапа.

На чемпионат попадают по две команды из каждой группы второго этапа и лучшая третья команда.

Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

Жеребьёвка

Жеребьёвка состоялась 31 августа 2021 года. Команды из 1 и 4 корзин попадали в A и B группы, команды из 2 и 3 корзин попадали в C и D группы, а команды из 5 и 6 корзин могли попасть в любую группу.

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

ФИБА Америка 
Квалификационный турнир для ФИБА Америки начался в апреле 2021 и закончится в феврале 2023 года. По его результатам на чемпионат мира попадут 7 команд.

Квалификационный турнир состоит из предварительного и Квалификационного этапов. Каждый этап состоит из двух раундов.

В первом раунде предварительного этапа играли команды, не участвовавшие в квалификационном турнире Кубка Америки-2022. Они были разделены на два турнира в зависимости от географических подзон. Три лучшие команды из стран Центральной Америки и Карибского бассейна и один победитель плей-офф Южной Америки пройдут во второй раунд.

Во втором раунде предварительного этапа победители первого раунда и ещё четыре команды, которые не прошли квалификационный турнир на Кубок Америки-2022.

Команды, которые по результатам квалификационного турнира попали на Кубок Америки-2022, примут участие в первом раунде квалификационного этапа чемпионата мира. К ним присоединятся ещё 4 команды из второго раунда предварительного этапа. Они будут разделены на четыре группы по четыре команды. Во второй этап пройдут по три команды.

На втором этапе будет две группы по шесть команда. В одной группе будут играть команды из двух групп первого этапа.

На чемпионат попадают по три команды из каждой группы второго этапа и лучшая четвёртая команда.

Первый этап предварительного раунда

Центральная Америка и Карибский бассейн

Второй этап предварительного раунда

Группа А 

(X) — хозяева турнира

Первый этап квалификационного раунда 
Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

Команды по корзинам были распределены согласно географическому принципу и рейтингу ФИБА.

Жеребьёвка

Жеребьёвка состоялась 31 августа 2021 года. Команды из 1, 3, 5 и 8 корзин попадали в A и B группы, а команды из 2, 4, 6 и 7 корзин попадали в C и D группы.

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

ФИБА Азия и ФИБА Океания 
Квалификационный турнир для ФИБА Азии и Океании начнётся в ноябре 2021 и закончится в феврале 2023 года. По его результатам на чемпионат мира попадут 5 или 6 команд.

Команды, которые по результатам квалификационного турнира попали на Кубок Азии 2021, примут участие в первом этапе квалификации чемпионата мира. Они будут разделены на четыре группы по четыре команды. Во второй этап пройдут по три команды.

На втором этапе будет две группы по шесть команда. В одной группе будут играть команды из двух групп первого этапа.

На чемпионат попадают по две команды из каждой группы второго этапа и лучшая третья команда.

Так как Кубок Азии 2021 будет проходить в Индонезии, то команда Индонезии попала в число квалифицированных команд. Если она по результатам Кубка Азии окажется среди 8 сильнейших команд, то получит автоматический доступ на чемпионат мира и в квалификационном турнире будет определены 5 участников. Если команда Индонезии останется за чертой 8 сильнейших, то в квалификационном турнире будет определены 6 участников.

Команды Филиппин и Японии автоматически квалифицировались на чемпионат мира как хозяева турнира.

Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

Команды по корзинам были распределены согласно географическому принципу и рейтингу ФИБА.

Жеребьёвка

Жеребьёвка состоялась 31 августа 2021 года. Команды из 1, 3, 5 и 8 корзин попадали в A и B группы, а команды из 2, 4, 6 и 7 корзин попадали в C и D группы.

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

ФИБА Европа

Предварительный этап 
На этом этапе играли команды, которые на 3-ем этапе квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года заняли в группах 2 и 3 места.

Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

Команды были посеяны согласно рейтингу ФИБА на 16 сентября 2019 года. Жеребьёвка была проведена 29 октября 2019 года.

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Первый этап 
На этом этапе играют 12 команд. 4 победителя предварительного этапа присоединяются к 8 командам, которые играли на втором этапе квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года и заняли 3 и 4 места. Команды будут поделены на 3 группы. Команды, занявшие 1 и 2 места выйдут во второй этап.

Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

В третью корзину были помещены команды, которые попали из предварительного этапа. Остальные команды были посеяны в первую и вторую корзины согласно рейтингу ФИБА на 2 марта 2021 года. Жеребьёвка была проведена 28 апреля 2021 года.

Австрия отказалась от участия в турнире и была заменена на Люксембург.

В связи с пандемией COVID-19 матчи второго этапа пройдут в августовском окне в одной стране.

Пояснения к таблицам

(X) — хозяева турнира

Группа C

Группа E

Второй этап 
На этом этапе играют 32 команд. 8 команд, которые заняли 1 и 2 места на первом этапе и 24 команды — участники чемпионата Европы 2022 года.

Квалифицированные команды

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посев

Жеребьёвка

Жеребьёвка состоялась 31 августа 2021 года. Команды из 1, 4, 5 и 8 корзин попадали в A, C, E и G группы, а команды из 2, 3, 6 и 7 корзин попадали в B, D, F и H группы.

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
2020 год в баскетболе
2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе
2023 год в баскетболе
Чемпионат мира по баскетболу 2023